A Editora Vecchi foi uma editora brasileira fundada por uma família de descendentes de italianos, os Vecchi. A editora publicava uma ampla gama de revistas e livros sobre todos os temas, mas tornou-se célebre por suas edições de histórias em quadrinhos.

Histórico 
A Vecchi foi fundada em 1913, pelo imigrante italiano Arturo Vecchi, que vinha de uma tradicional família do mercado editorial de seu país. Desde a década de 1920, especializou-se em romances para mulheres. Em Outubro de 1929, lançou o tabloide de histórias em quadrinhos Mundo Infantil baseado em publicações norte-americanas, uma revista desse tipo já havia sido lançada "A Gazetinha" pelo jornal paulista A Gazeta, enquanto A Gazetinha foi publicada durante 10 anos, Mundo Infantil foi publicada por apenas um ano.

Depois vieram, na década de 1940, os romances em quadrinhos, precursores das fotonovelas, com o lançamento de Grand Hotel, em 1947.
Os maiores sucessos da Editora Vecchi foram as revistas em quadrinhos Mad, revista de humor famosa nos EUA , e no faroeste com o personagem de quadrinhos italianos Tex, que iniciou a publicação em fevereiro de 1971. Anteriormente ele ficara conhecido como Texas Kid, que saiu a partir de fevereiro de 1951, na revista Junior, da RGE (Rio Gráfica e Editora). O cowboy criado pelos italianos Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Gallepini, manteve-se nas bancas do número 1 até o número 164. Em 1974, lança uma versão brasileira da satírica revista Mad da EC Comics, sob o comando do cartunista Ota. Em 1975, publicou quadrinhos franco-belgas como Les Schtroumpfs, na época com o nome Strunfs e atualmente conhecido como Smurfs de Peyo e Spirou e Fantásio por Franquin. Em 1977, lança a revista de terror Spektro, que publicou histórias das editoras Gold Key Comics, Fawcett Comics, Charlton Comics, logo em seguida, publicou histórias de autores brasileiros da década de 1960, publicadas pela Editora Outubro, começando com "O Retrato do Mal" de Jayme Cortez, logo em seguida, histórias de Flavio Colin e Júlio Shimamoto, que na época estavam trabalhando em publicidade. logo publicaria histórias de Manoel Ferreira, Itamar, Cesar Lobo, Eugênio Colonnese, Ataíde Braz, Roberto Kussumoto, Elmano Silva, Watson Portela, Ofeliano de Almeida, Ivan Jaf, Júlio Emílio Braz, Carlos Patati, entre outros.

Em 1981, a editora passou dificuldades financeiras, até ser finalmente encerrada em 1983. Tex foi para Editora Globo e a revista Mad para a Editora Record Em 1995, Artur Vecchi, filho de Lotário Vecchi, publicou o livro de RPG satírico "Monstros" em uma editora chamada Nova Vecchi, em 2016, fundou uma nova editora chamada AVEC Editora.

Títulos 
A Vecchi publicava vários títulos, como Tex (165 numeros entre fevereiro de 1971 a setembro de 1983), Zagor (55 edições entre agosto de 1978 e julho de 1983), Ken Parker (53 edições ao todo), Chet, Spektro, Mad (foi editada até a falência da editora), Chacal, Histórias do Faroeste (com personagens clássicos do faroeste como Cisco Kid, Flecha Ligeira, etc), Gasparzinho e muitos outros títulos. 
Também foi responsável pela edição da revista Figurino Moderno, direcionada para o segmento de moda apresentando as tendências
da estação,nacionais e internacionais,trazendo moldes prontos assinados pelo estilista Gil Brandão.

Linha Folhetim  
Em sua revista Feminina: Grande Hotel, que, além de fotonovelas, publicava romances em fascículos como: Sublime Sacrifício (G.H. 1209), Escrava de um juramento (G.H. 1243), Sepultada viva (G.H.1270), Expulsa na noite de núpcias (G.H.1301)e O inferno de um anjo (G.H. 1343). *número que trazia o primeiro fascículo de cada folhetim.

Linha de terror 
Spektro (1977-1983)
Sobrenatural
Histórias do Além
Pesadelo

Linha de Animais 
 Mundo animal (1951)

Linha de Álbuns de figurinhas 
 Estória: Marcelino Pão e Vinho - Álbum de Figurinhas com Estória Baseado no Filme Homonimo de J. M. Sanches (1957)
 Meios de Transporte: Rodas, Velas e Asas - A História dos Meios de Transporte (1960)
 Automóveis: Álbum de Automóveis - Os Automóveis - Modelos - Evolução - Corridas (1961)
 Mundo Natural: A Natureza e Suas Maravilhas - Baseado no Documentário Homonimo de Walt Disney (1964)
 Ciências: Universo - Flores e Plantas - Animais - Corpo Humano (1976)

Coleções de livros
 Os Mais Belos Contos de Fadas Chineses (2 volumes)

Coleção “Corações em Chamas”
 Flor de Amor (Luciana Peverelli)
 Hei de Ter Teu Coração Junto do Meu (Idem)
 Teu Amor, Minha Loucura (Idem)
 Meu prisioneiro (Idem)
 Os Anjos Não Casam (Idem)
 Um Amor Como o Nosso (Idem)
 Não Devo Amar-te (Idem)
 Dou-te o Paraíso (Idem)
 Sonhos à Luz do Dia (Idem)
 Amor Impossível (Greta Granor)
 Amar Para Vingar-se (Idem)
 O Passado ressuscita (Anne Duffield)
 O Homem Maravilhoso (Elisa Trapani)

Coleção “Os Maiores Êxitos da Tela”
 A Dama das Camélias (Alexandre Dumas Filho, tradução de Flávio Goulart de Andrade, 1958 (nº 22)

Seletos Romances de Amor
 O Corcunda de Notre-Dame (Victor Hugo)
 Suprema Lei (Federico Gamboa)
 A Chaga (Federico Gamboa)
 Jack (Alphonse Daudet)
 Manon Lescaut (Abade Prévost)
 Aleluia (Fannie Hurst)
 Bethel Merriday (Sinclair Lewis)
 Um Encontro de Amor (Eduardo Zamacois)
 A Hora do Amor (Eduardo Zamacois)
 A Filha de Mata-Hari (Maurice Dekobra)
 A Carta Anônima (Maurice Leblanc)

Coleção completa de Mark Twain

Obras de Pitigrilli
 O Deslize do Moralista
 O Colar de Afrodite
 O Homem que inventou o Amor
 A Necessidade de se Iludir
 Mamíferos de Luxo (1920)
 O Cinto de Castidade (1921)
 Cocaína (1921)
 Ultraje ao Pudor (1922), editado em 1957
 A Virgem de 18 Quilates (1924)
 Os Vegetarianos do Amor (1931)
 Loura Delicocéfala (1936)
 O Farmacêutico a Cavalo (1948)
 Lições de Amor (1948)
 A Maravilhosa Aventura (1948)
 Moisés e o Cavaleiro Levi (1948)
 Pitigrilli fala de Pitigrilli (1949)
 O Umbigo de Adão (1951)
 O Sexo dos Anjos (1952)
 A Mulher de Putifar (1953)
 A Casta Susana (1955)

Livros 
 O Talismã do Cabo Pierre (Frederico Trotta, ano 1957)

Referências 

Notas

Bibliografia

Ver também
 Dia do Quadrinho Nacional
 História do livro no Brasil
 História em Quadrinhos no Brasil
 Literatura do Brasil
 Prêmio Angelo Agostini
 Troféu HQ Mix

Ligações externas 
 Vecchi no site Gibihouse
 TexBR - Portal de conteúdo Bonelli Comics

Vecchi
Editoras extintas do Brasil
Editoras de banda desenhada do Brasil
Editoras extintas de banda desenhada